

События 
 Афины в союзе с Платеями побеждают Фивы.
 Победа Афин над Фивами. Присоединение Платей к Аттике.
 Война Клеомена с Аргосом. Аргос разграблен.
 Мардоний, сын Гобрия (Гаубуравы), внук Мардония, муж Арразостры, дочери Дария, становится командующим персидской армией и флотом.
 519—518 — Поход Дария в Индию. Часть Северо-Западной Индии входит в состав державы Ахеменидов.
 Поход Дария I против скифского племени тиграхауда.

Китай 
 23-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Цзиньцы хотели ввести княжича Гая в столицу, но княжич Чжао возвёл себя на престол. Цзин-ван II поселился в Цзэ. В 1 луне цзиньцы осадили Цзяо (город в Чжоу).
 В 1 луне луский посол Шусунь Шэ поехал в Цзинь, там его задержали.
 В 1 луне, в день гуй-чоу умер луский сановник Шу Ян.
 В 6 луне в Чу умер князь Цай Дао-хоу (Дун-го), ему наследовал младший брат Шэнь (Чжао-хоу, эра правления 518—491).
 В 7 луне цзюйский князь Гэн-юй бежал в Лу.
 уское войско царевича Гуана двинулось на Чу. В Цзюйчао Гуан встретил мать чуского царевича Цзяня, которая указала войскам У, как напасть на Чу, и вернулся с ней. Чуский военачальник внезапно умер. В 7 луне, в день у-чэнь войско У одержало победу в битве в Цзи-фу над войсками Дунь, Ху, Шэнь, Цай, Чэнь и Сюй, хуский князь Кунь и шэньский князь Чэн были убиты, а чэньский князь Ся-не попал в плен. Затем уское войско Гуана разбило Чэнь и Цай и захватило чэньские Ху и Шэнь.
 Чуский ван стал обносить стенами Ин.
 В 7 луне чжоуский ван поселился в Ди-цюань, клан Инь утвердил на престоле ван-цзы Чао (Чжао).
 В 8 луне, в день и-вэй было землетрясение (отмечено Сыма Цянем).
 Чуский царевич Цзянь посетил Цзинь и был принят Цин-гуном, который хотел сделать его союзником против Чжэн.
 (согласно гл.42 «Ши цзи», в 520 году) чуский царевич Цзянь стал сговариваться с цзиньским правителем о нападении на Чжэн (согласно гл.14, прямо поднял мятеж), но его казнил гун при участии Цзы Чаня, а его сын Шэн вместе с У Цзы-сюем бежал в У.
 чжэнский Дин-гун выехал в Цзинь, где совместно с цзиньским князем составил планы подавления мятежа в Чжоу.
 (согласно гл.14 и 31 «Ши цзи», в 522 году) У Сюй (он же назван У Юнем, У Юанем и У Цзы-сюем) вместе с княжичем Шэном бежал из Чу в У, рыбак перевёз их через Янцзы, царевич Гуан принял его гостем.
 Зимой луский гун поехал в Цзинь, но дойдя до Хуанхэ, вернулся из-за болезни.

См. также

Примечания